Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Rosenhammer − niemiecki kierowca i konstruktor wyścigowy
 Jose Calasanz Rosenhammer − rzymskokatolicki duchowny, biskup